Pekutatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pekutatan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Pekutatan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar